Hudson Pacemaker (1938)
 Hudson Pacemaker (1950)